Blokker (plaats), een dorp in regio West-Friesland (Noord-Holland)
 Blokker (gemeente), een voormalige gemeente in West-Friesland, waar de plaats Blokker in lag
 Blokker Holding, Nederlandse holding.
 Blokker (winkelketen), een voormalige winkelketen in Nederland en België
 Jan Blokker (1927-2010), Nederlands schrijver en journalist
 IJf Blokker (1930), Nederlands acteur
 De Blokker of Blokweerse molen, een molen in Kinderdijk